Усть-Донецкое городское поселение — муниципальное образование в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Административный центр поселения — рабочий посёлок Усть-Донецкий.

География 
Территория Усть-Донецкого городского поселения располагается на правом берегу Северского Донца.

История 
В период с 1958 по 1960 год населённый пункт носил название посёлка строителей Усть-Донецкого речного порта. До апреля 1963 года посёлок относился к территории Апоринского сельского совета Раздровского района. В апреле 1963 года он вошёл в состав Волгодонского горсовета. В январе его территория вошла в состав Константиновского района. Посёлок Усть-Донецкий входит в состав Усть-Донецкого городского поселения и выступает его административным центром с 1965 года. Площадь рабочего посёлка Усть-Донецкого составляет 7238 квадратных километров. Численность населения 11310 человек.
В посёлке работает около 150 предприятий различной направленности, есть общеобразовательные школы, работает Дом культуры. В 2008 году городское поселение одержало победу в борьбе за звание «Лучшего районного центра Ростовской области». С 2009 года здесь проводятся Спартакиады трудящихся. Администрация Усть-Донецкого городского поселения выполнила работы по капитальному ремонту стадиона «Водник», монтажу зрительских кресел на трибунах. В 2015 году был запущен в эксплуатацию фонтан «Юбилейный», открыта мемориальная доска памяти поэту Олегу Полянскому. В 2016 году было установлено электронное информационное табло на въезде в посёлок.

Население

Административное устройство 
В состав Усть-Донецкого городского поселения входит один населённый пункт — рабочий посёлок Усть-Донецкий.

Местное самоуправление 
 Главы городского поселения
 Тузов Сергей Васильевич

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Городские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Усть-Донецкого района